Yakari, een Zwitserse stripreeks
Yakari (animatieserie uit 1983), een Frans-Belgische animatieserie gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Yakari (animatieserie uit 2005), een Frans-Belgische animatieserie gebaseerd op bovenstaande stripreeks
Yakari (musical), een Duitse musical uit 2013 gebaseerd op bovenstaande stripreeks